

499001–499100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 499001 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 499002 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 499003 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 499004 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 499005 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 499006 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 499007 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 499008 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 499009 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 499010 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 499011 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 499012 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 499013 || || 14 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 499014 || || 14 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 499015 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 499016 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 499017 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 499018 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 499019 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 499020 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 499021 || || 13 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 499022 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 499023 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 499024 || || 4 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 499025 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 499026 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 499027 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 499028 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 499029 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 499030 || || 19 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 499031 || || 18 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 499032 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 499033 || || 20 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 499034 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 499035 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 499036 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 499037 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 499038 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 499039 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 499040 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 499041 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 499042 || || 22 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 499043 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 499044 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 499045 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 499046 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 499047 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 499048 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 499049 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 499050 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 499051 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 499052 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 499053 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 499054 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 499055 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 499056 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 499057 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 499058 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 499059 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 499060 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 499061 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 499062 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 499063 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 499064 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 499065 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 499066 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 499067 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 499068 || || 16 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 499069 || || 1 de març de 2009 || Tzec Maun || F. Tozzi ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 499070 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 499071 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 499072 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 499073 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 499074 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 499075 || || 24 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 499076 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 499077 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 499078 || || 26 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 499079 || || 17 de març de 2009 || Heppenheim || Starkenburg Obs. ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 499080 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 499081 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 499082 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 499083 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 499084 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 499085 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 499086 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 499087 || || 19 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 499088 || || 16 de març de 2009 || Kanab || E. E. Sheridan ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 499089 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 499090 || || 17 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 499091 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 499092 || || 28 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 499093 || || 5 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 499094 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 499095 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 499096 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 499097 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 499098 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 499099 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 499100 || || 23 de març de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|}

499101–499200 

|-bgcolor=#fefefe
| 499101 || || 19 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 499102 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 499103 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 499104 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 499105 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 499106 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 499107 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 499108 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 499109 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 499110 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 499111 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 499112 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#C2FFFF
| 499113 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 499114 || || 21 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 499115 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#FA8072
| 499116 || || 24 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 499117 || || 27 d'abril de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 499118 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 499119 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 499120 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 499121 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 499122 || || 14 de maig de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 499123 || || 20 de maig de 2009 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 499124 || || 14 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 499125 || || 28 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 499126 || || 27 de maig de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 499127 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 499128 || || 19 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 499129 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 499130 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 499131 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 499132 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 499133 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 499134 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 499135 || || 18 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 499136 || || 29 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 499137 || || 30 d'agost de 2009 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 499138 || || 26 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 499139 || || 26 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#FA8072
| 499140 || || 10 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 499141 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 499142 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 499143 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 499144 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 499145 || || 13 de setembre de 2009 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 499146 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 499147 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 499148 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 499149 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 499150 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 499151 || || 23 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 499152 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 499153 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 499154 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 499155 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 499156 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 499157 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 499158 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 499159 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 499160 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 499161 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 499162 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 499163 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 499164 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 499165 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 499166 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 499167 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 499168 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 499169 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 499170 || || 23 de setembre de 2009 || Tzec Maun || Tzec Maun Obs. ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 499171 || || 25 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#FA8072
| 499172 || || 25 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 499173 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 499174 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 499175 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 499176 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 499177 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 499178 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 499179 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 499180 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 499181 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 499182 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 499183 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 499184 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 499185 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 499186 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 499187 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 499188 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 499189 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 499190 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 499191 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 499192 || || 27 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 499193 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 499194 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 499195 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#FA8072
| 499196 || || 20 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 499197 || || 18 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 499198 || || 28 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 499199 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 499200 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

499201–499300 

|-bgcolor=#fefefe
| 499201 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 499202 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 499203 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 499204 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 499205 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 499206 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 499207 || || 18 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 499208 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 499209 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 499210 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 499211 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 499212 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 499213 || || 14 d'octubre de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 499214 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 499215 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 499216 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 499217 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 499218 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 499219 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 499220 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 499221 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 499222 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 499223 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 499224 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 499225 || || 25 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 499226 || || 18 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#C2FFFF
| 499227 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 499228 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 499229 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 499230 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#C2FFFF
| 499231 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 499232 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 499233 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 499234 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 499235 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 499236 || || 16 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 499237 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 499238 || || 18 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 499239 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 499240 || || 27 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 499241 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 499242 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 499243 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#FA8072
| 499244 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 499245 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 499246 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 499247 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 499248 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 499249 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 499250 || || 24 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 499251 || || 6 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 499252 || || 9 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 499253 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 499254 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 499255 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 499256 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 499257 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 499258 || || 14 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 499259 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 499260 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 499261 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 499262 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 499263 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 499264 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 499265 || || 11 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 499266 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 499267 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 499268 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 499269 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 499270 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 499271 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 499272 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 499273 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 499274 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 499275 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 499276 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 499277 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 499278 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 499279 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 499280 || || 14 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 499281 || || 13 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 499282 || || 28 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 499283 || || 10 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 499284 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 499285 || || 24 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 499286 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 499287 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 499288 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 499289 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 499290 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 499291 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 499292 || || 16 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 499293 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 499294 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 499295 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 499296 || || 15 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 499297 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 499298 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 499299 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 499300 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

499301–499400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 499301 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 499302 || || 22 de novembre de 2009 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 499303 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 499304 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 499305 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 499306 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#FFC2E0
| 499307 || || 22 de novembre de 2009 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 499308 || || 18 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 499309 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 499310 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 499311 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 499312 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 499313 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 499314 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 499315 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 499316 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 499317 || || 22 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 499318 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 499319 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 499320 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 499321 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 499322 || || 22 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 499323 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 499324 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 499325 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 499326 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 499327 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 499328 || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 499329 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 499330 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 499331 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 499332 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 499333 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 499334 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 499335 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 499336 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 499337 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 499338 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 499339 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 499340 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 499341 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 499342 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 499343 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 499344 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 499345 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 499346 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 499347 || || 26 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 499348 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 499349 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 499350 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 499351 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 499352 || || 16 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 499353 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 499354 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 499355 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 499356 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 499357 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 499358 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 499359 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 499360 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 499361 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 499362 || || 16 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 499363 || || 9 de desembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 499364 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 499365 || || 26 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 499366 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 499367 || || 5 de gener de 2010 || Sierra Stars || Sierra Stars Obs. ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 499368 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 499369 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 499370 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 499371 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 499372 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 499373 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 499374 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 499375 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 499376 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 499377 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 499378 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 499379 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 499380 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 499381 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 499382 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 499383 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 499384 || || 13 de gener de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 499385 || || 7 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 499386 || || 5 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 499387 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 499388 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 499389 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 499390 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 499391 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 499392 || || 26 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 499393 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 499394 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 499395 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 499396 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 499397 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 499398 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 499399 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 499400 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

499401–499500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 499401 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 499402 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 499403 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 499404 || || 25 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 499405 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 499406 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 499407 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 499408 || || 5 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 499409 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 499410 || || 15 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 499411 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 499412 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 499413 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 499414 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 499415 || || 6 de febrer de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 499416 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 499417 || || 14 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 499418 || || 13 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 499419 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 499420 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 499421 || || 17 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 499422 || || 13 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 499423 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 499424 || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 499425 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 499426 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 499427 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 499428 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 499429 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 499430 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 499431 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 499432 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 499433 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 499434 || || 14 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 499435 || || 12 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 499436 || || 4 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 499437 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 499438 || || 3 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 499439 || || 11 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 499440 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 499441 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#FA8072
| 499442 || || 20 de febrer de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 499443 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 499444 || || 11 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 499445 || || 11 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 499446 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 499447 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 499448 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 499449 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 499450 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 499451 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 499452 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 499453 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 499454 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 499455 || || 17 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 499456 || || 15 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 499457 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 499458 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 499459 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 499460 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 499461 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 499462 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 499463 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 499464 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 499465 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 499466 || || 5 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 499467 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 499468 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 499469 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 499470 || || 6 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 499471 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 499472 || || 19 d'abril de 2010 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 499473 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 499474 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 499475 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 499476 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 499477 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 499478 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#FA8072
| 499479 || || 15 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 499480 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 499481 || || 6 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 499482 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 499483 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 499484 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 499485 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 499486 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 499487 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 499488 || || 7 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 499489 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#FFC2E0
| 499490 || || 18 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 499491 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 499492 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 499493 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 499494 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 499495 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#FFC2E0
| 499496 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 499497 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 499498 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 499499 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 499500 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

499501–499600 

|-bgcolor=#fefefe
| 499501 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 499502 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 499503 || || 10 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 499504 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 499505 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 499506 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 499507 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 499508 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 499509 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 499510 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 499511 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 499512 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 499513 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#C2E0FF
| 499514 || || 31 de juliol de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || cubewano? ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 499515 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 499516 || || 7 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#FA8072
| 499517 || || 7 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 499518 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 499519 || || 13 d'agost de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 499520 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 499521 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#C7FF8F
| 499522 || || 14 d'agost de 2010 || La Silla || D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte || centaure ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 499523 || || 11 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 499524 || || 11 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 499525 || || 14 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 499526 || || 2 de setembre de 2010 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Kuli ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 499527 || || 18 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 499528 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 499529 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 499530 || || 5 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 499531 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 499532 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 499533 || || 15 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 499534 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 499535 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 499536 || || 4 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 499537 || || 17 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 499538 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 499539 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 499540 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 499541 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 499542 || || 10 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 499543 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 499544 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 499545 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 499546 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 499547 || || 23 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 499548 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 499549 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 499550 || || 14 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 499551 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 499552 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 499553 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 499554 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 499555 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 499556 || || 23 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 499557 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 499558 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 499559 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 499560 || || 24 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 499561 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 499562 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 499563 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 499564 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 499565 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 499566 || || 27 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 499567 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 499568 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 499569 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 499570 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 499571 || || 29 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 499572 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 499573 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 499574 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 499575 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 499576 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 499577 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 499578 || || 2 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 499579 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 499580 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 499581 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#FFC2E0
| 499582 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 499583 || || 2 d'octubre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 499584 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 499585 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 499586 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 499587 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 499588 || || 2 d'octubre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 499589 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 499590 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 499591 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 499592 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 499593 || || 8 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 499594 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 499595 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 499596 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 499597 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 499598 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#FA8072
| 499599 || || 9 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 499600 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

499601–499700 

|-bgcolor=#fefefe
| 499601 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 499602 || || 9 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 499603 || || 10 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 499604 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 499605 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 499606 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 499607 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 499608 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 499609 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 499610 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 499611 || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 499612 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 499613 || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 499614 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 499615 || || 18 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 499616 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 499617 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 499618 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 499619 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 499620 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 499621 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 499622 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 499623 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 499624 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 499625 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 499626 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 499627 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 499628 || || 12 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 499629 || || 2 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 499630 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 499631 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 499632 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 499633 || || 15 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 499634 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 499635 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 499636 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 499637 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 499638 || || 28 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 499639 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 499640 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 499641 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 499642 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 499643 || || 16 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 499644 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 499645 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 499646 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 499647 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 499648 || || 6 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 499649 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 499650 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 499651 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 499652 || || 6 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 499653 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 499654 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 499655 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 499656 || || 12 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 499657 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 499658 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 499659 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 499660 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 499661 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 499662 || || 6 de desembre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 499663 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 499664 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 499665 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 499666 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 499667 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 499668 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 499669 || || 30 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 499670 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 499671 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#FFC2E0
| 499672 || || 25 d'octubre de 1981 || Palomar || S. J. Bus || AMO ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 499673 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 499674 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 499675 || || 6 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 499676 || || 9 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 499677 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 499678 || || 9 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 499679 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 499680 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 499681 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 499682 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 499683 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 499684 || || 7 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 499685 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 499686 || || 13 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 499687 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 499688 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 499689 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 499690 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 499691 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 499692 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 499693 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 499694 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 499695 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 499696 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 499697 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 499698 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 499699 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 499700 || || 15 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

499701–499800 

|-bgcolor=#fefefe
| 499701 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 499702 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 499703 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 499704 || || 8 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 499705 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 499706 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 499707 || || 9 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 499708 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 499709 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 499710 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 499711 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 499712 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 499713 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 499714 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 499715 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 499716 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 499717 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 499718 || || 25 de desembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 499719 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 499720 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 499721 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 499722 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 499723 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 499724 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 499725 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 499726 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 499727 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 499728 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 499729 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 499730 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 499731 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 499732 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 499733 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 499734 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 499735 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 499736 || || 3 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 499737 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 499738 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 499739 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 499740 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 499741 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 499742 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 499743 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 499744 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 499745 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 499746 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 499747 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 499748 || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 499749 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 499750 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 499751 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 499752 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 499753 || || 27 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 499754 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 499755 || || 26 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 499756 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 499757 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 499758 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 499759 || || 25 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 499760 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 499761 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 499762 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 499763 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 499764 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 499765 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 499766 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 499767 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 499768 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 499769 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 499770 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 499771 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 499772 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 499773 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 499774 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 499775 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 499776 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 499777 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 499778 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 499779 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 499780 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 499781 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 499782 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 499783 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 499784 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 499785 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 499786 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 499787 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 499788 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 499789 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 499790 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 499791 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 499792 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 499793 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 499794 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 499795 || || 13 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 499796 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#FA8072
| 499797 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 499798 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 499799 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 499800 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

499801–499900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 499801 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 499802 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 499803 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 499804 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 499805 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 499806 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 499807 || || 15 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 499808 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 499809 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 499810 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 499811 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 499812 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 499813 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 499814 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 499815 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 499816 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 499817 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 499818 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 499819 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 499820 || || 25 de febrer de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 499821 || || 25 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 499822 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 499823 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 499824 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#FA8072
| 499825 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 499826 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 499827 || || 26 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 499828 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 499829 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 499830 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 499831 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 499832 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 499833 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 499834 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 499835 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 499836 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 499837 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 499838 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 499839 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 499840 || || 27 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 499841 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 499842 || || 20 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 499843 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 499844 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 499845 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 499846 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 499847 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 499848 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 499849 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 499850 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 499851 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 499852 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 499853 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 499854 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 499855 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 499856 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 499857 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 499858 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 499859 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 499860 || || 7 de març de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 499861 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 499862 || || 7 de març de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 499863 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 499864 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 499865 || || 11 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 499866 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 499867 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 499868 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 499869 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 499870 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 499871 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 499872 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 499873 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 499874 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 499875 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 499876 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 499877 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 499878 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 499879 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 499880 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 499881 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 499882 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 499883 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 499884 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 499885 || || 24 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 499886 || || 11 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 499887 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 499888 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 499889 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 499890 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 499891 || || 22 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 499892 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 499893 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 499894 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 499895 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 499896 || || 26 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 499897 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 499898 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 499899 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 499900 || || 26 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

499901–500000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 499901 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 499902 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 499903 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 499904 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 499905 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 499906 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 499907 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 499908 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 499909 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 499910 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 499911 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 499912 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 499913 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 499914 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 499915 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 499916 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 499917 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 499918 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 499919 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 499920 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 499921 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 499922 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 499923 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 499924 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 499925 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 499926 || || 4 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 499927 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 499928 || || 7 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 499929 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 499930 || || 22 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 499931 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 499932 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 499933 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 499934 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 499935 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 499936 || || 31 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 499937 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 499938 || || 27 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 499939 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 499940 || || 23 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 499941 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 499942 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 499943 || || 26 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 499944 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 499945 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 499946 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 499947 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 499948 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 499949 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 499950 || || 12 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 499951 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 499952 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 499953 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 499954 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 499955 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 499956 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 499957 || || 4 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 499958 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 499959 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 499960 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 499961 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 499962 || || 13 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 499963 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 499964 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 499965 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 499966 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 499967 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 499968 || || 27 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 499969 || || 9 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 499970 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 499971 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 499972 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 499973 || || 27 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 499974 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 499975 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 499976 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 499977 || || 27 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 499978 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 499979 || || 7 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 499980 || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 499981 || || 11 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 499982 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 499983 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 499984 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 499985 || || 17 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#FFC2E0
| 499986 || || 3 de juliol de 2011 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 499987 || || 23 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 499988 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 499989 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 499990 || || 27 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 499991 || || 28 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 499992 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 499993 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 499994 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 499995 || || 6 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 499996 || || 30 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 499997 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#FFC2E0
| 499998 || || 1 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 499999 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 500000 || || 4 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (495001)-(500000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)